Андре́й Алекса́ндрович Позднухо́в, более известный под сценическим псевдонимом Бледный (род. 7 ноября 1976, Тара, Омская область, РСФСР, СССР) — российский рэп-исполнитель, основатель и участник группы «25/17», бывший участник группы «Ртуть».

По мнению музыкальных критиков, является одним из самых заметных поэтов русскоязычного рэпа.

Биография 
Андрей Позднухов родился 7 ноября 1976 года в городе Тара Омской области. Со стороны матери имеет польские корни.

В 1998 году Позднухов стал участником группы «Ртуть», исполнявшей гангста-рэп. Коллектив выпустил несколько альбомов и получил определённую известность в Омске. В 2002 году Андрей Позднухов начал свой сольный проект «Иезекииль 25:17». Через некоторое время он уехал из Омска в Москву и начал вести творческую деятельность в столице.

Вскоре в группу пришёл солист Антон Завьялов, и она сменила название на «25/17», из которого была убрана библейская ссылка. Весной 2009 года выпущен первый альбом «Только для своих».

У Андрея Позднухова также есть сайд-проект под названием «Лед 9», в котором он исполняет музыку, не подходящую под формат «25/17».

В конце 2012 года Бледный снялся в ролике, призванном привлечь внимание к дискриминации людей с ВИЧ-инфекцией.

Актерская деятельность 
Позднухов играл в нескольких фильмах и спектаклях. В 2013 году исполнил камео в драмах «Околофутбола» и «Восьмёрка», в 2019-м его можно было увидеть в роли гробовщика фильме «В Кейптаунском порту», а в 2020-м во МХАТе им. М. Горького в спектакле Эдуарда Боякова «Лавр» в роли старца Иннокентия. В середине октября 2022 года в российский прокат выйдет фильм «Сказка для старых», снятый при участии Позднухова. Музыку к картине написал Антон Завьялов, также участник группы «25/17».

Личная жизнь 
Андрей дважды женат. Со второй супругой познакомился, когда проходил государственную практику по изобразительному искусству в гимназии, где та училась в 11 классе. В 2003 году справили свадьбу. 15 марта 2011 года родился сын — Ярослав. 6 ноября 2014 года родилась дочка Станислава.

Дискография

В составе группы «Ртуть» 
 1999 — Первая Ртуть
 2000 — Синяя

В составе группы «25/17» (ранее «Иезекииль 25:17»)

Студийные альбомы 
 2004 — Честное слово третьего подземелья
 2008 — Засада. Крепче стали
 2009 — Только для своих
 2010 — Зебра
 2012 — Песни о Любви и Смерти
 2014 — Русский подорожник
 2017 — Ева едет в Вавилон
 2022 — Неизбывность
 2022 — Комнатный. Новоселье
 2022 —  Одолень

Мини-альбомы 
 2010 — Сила сопротивления (совместно с группой «ГРОТ»)
 2010 — Полоса чёрная
 2011 — Межсезонье
 2013 — Лукавые дни
 2015 — Пар
 2016 — Просто
 2017 — Умереть от счастья (совместно с Андрей Кит)
 2020 — Байки из склепа
 2020 — Байки из склепа 2
 2020 — Байки из склепа 3

Микстейпы 
 2007 — Жизнь У (совместно с DJ Navvy)
 2008 — Сплавы (совместно с DJ Navvy)

Компиляции 
 2012 — На волне
 2013 — Бортовой журнал (10 лет на волне. Live)

Макси-синглы и проморелизы 
 2005 — Так была нада
 2008 — Держитесь крепче (совместно с DJ Navvy)
 2010 — Всем весна!

Синглы 
 2009 — На городской карте
 2009 — Мое оружие (п.у. FAQ)
 2009 — Т. Д. С.
 2010 — Собака
 2010 — Никто не сможет меня остановить
 2011 — Огонь
 2012 — Русская
 2013 — Внутри разбитой головы
 2014 — Пока не выключат свет
 2014 — Рахунок
 2014 — Имя имен
 2015 — Под цыганским солнцем (Акустическая версия)
 2015 — Весь мир идет на меня войной
 2015 — Сети (п.у. Бранимир)
 2015 — Щеглы
 2015 — Живым
 2016 — «Раскалённые будни» (Памяти Анатолия Крупнова)
 2016 — Сибирский марш (Калинов мост cover)
 2017 — Она не такая, как все
 2017 — Комната
 2022 —  Россимон
 2022 —  Культурка

В составе проекта «Лёд 9»

Студийные альбомы 
 2011 — Холодная война
 2013 — Искушение святого простолюдина (альбом)|Искушение святого простолюдина
 2019 — Оглушительная тишина

Синглы 
 2011 — Ещё хуже
 2013 — Пожар
 2013 — 999
 2013 — Печь

Фильмография 
 2012 — «Хип-Хоп В России: от 1-го Лица»
 2012 — «Бортовой журнал. Биография Анта и Бледного»
 2013 — «RHHB (Russian Hip Hop Beef)» (готовится)
 2013 — «Бортовой журнал. Фильм-концерт»
 2013 — Околофутбола
 2013 — Восьмёрка
 2019 — В Кейптаунском порту
 2022 — Сказка для старых

Саундтрек 
 2010 — «Прячься!»
 2012 — «Краплёный»

Видеография 
 2008 — «Бейся! (сердце)» при уч. D-Man 55 (производство: Lider Media Group)
 2009 — «Овощи» при уч. Идефикс (производство: Lider Media Group)
 2009 — «На городской карте» (реж. Андрей Давыдовский)
 2009 — «Только для своих» (реж. Андрей Давыдовский)
 2010 — «Собака (DJ Navvy mix)» (реж. Владимир Тё)
 2010 — «Никто не сможет меня остановить» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Огонь» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Мама, мы все тяжело больны» (реж. Андрей Давыдовский)
 2011 — «Бесконечное одиночество» (реж. Семён Шорохов)
 2011 — «Жду чуда» (реж. Семён Шорохов)
 2012 — «Череп и кости» (реж. Андрей Давыдовский)
 2012 — «Моя крепость» при уч. Миша Маваши (реж. Семён Шорохов)
 2012 — «Звезда» (реж. Юлия Ауг)
 2013 — «На волне»(реж. Семён Шорохов)
 2013 — «Топоры»(реж. Юлия Ауг)
 2013 — «Внутри разбитой головы»(реж. Андрей Давыдовский)
 2014 — альбом «Русский подорожник»
 2015 — мини-альбом «Пар»
 2016 — «Чёрная касса» (реж. Андрей Давыдовский)
 2016 — «Новый вирус» (реж. Андрей Давыдовский)
 2018 — «Ранен» (реж. Андрей Давыдовский)

Лёд 9 
 2011 — «Ещё хуже» (реж. Борис Гуц)
 2012 — «Котята два» при уч. Захар Прилепин (реж. Борис Гуц)
 2012 — «Ад холода» при уч. Константин Кинчев (реж. Алексей Храмцов)
 2013 — «Печь» (реж. Андрей Давыдовский)
 2013 — «Спарта» (реж. Влад Зиздок)

Примечания

Ссылки 

 Аргументы и факты. Группа 25/17: «Мы не работаем на субкультуру. Мы делаем то, что хотим» 
 Аргументы недели. Идеализм реалиста 
 вДудь. Бледный — наркота, смерть, спасение 

Рэперы России
Музыканты группы «25/17»
Музыканты Омска